MTB désigne :
 Motor Torpedo Boat : Vedette-torpilleur de la Royal Navy
 Mountain bike : Vélo tout terrain
 MTB : Groupe de musique